Boulogne es el nombre de varias localidades:

En Argentina:
 Boulogne Sur Mer, en el partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires.
En Francia:
 Boulogne, en el departamento de Vendée. 
 Boulogne-Billancourt, en el departamento de Hauts-de-Seine.
 Boulogne-sur-Mer, en el departamento de Pas-de-Calais.
 Boulogne-la-Grasse, en el departamento de Oise.
 Boulogne-sur-Gesse, en el departamento de Haute-Garonne.
 Boulogne-sur-Helpe, en el departamento de Nord.
 Bois de Boulogne, un parque de París.
 Union Sportive de Boulogne, un club de fútbol Francés de la ciudad de Boulogne-sur-Mer en Paso de Calais.
Otros usos de Boulogne:
 Condado de Boulogne, condado histórico situado en el norte de Francia.
 Boulogne es el exónimo francés de la ciudad italiana de Bolonia.